Блуня — топоним в России.

 Блуня — эвтрофное озеро на одноимённом притоке в городе Старом Осколе. Располагается между Круговой и Проточной улицами
 Блуня — приток Оскола, находится в городе Старый Оскол.